

Cinema 
 Fast and Furious – film del 1921 diretto da Gilbert Pratt
 Fast and Furious – film del 1927 diretto da Melville W. Brown
 Fast and Furious – cortometraggio del 1931 diretto da Charles Lamont
 Fast and Furious – film del 1939 diretto da Busby Berkeley
 Fast & Furious - Piloti sotto copertura – serie animata
 Fast & Furious – franchise incentrato sulle corse clandestine di automobili, composta da:
Fast and Furious (The Fast and the Furious) – film del 2001 diretto da Rob Cohen
2 Fast 2 Furious – film del 2003 diretto da John Singleton
The Fast and the Furious: Tokyo Drift – film del 2006 diretto da Justin Lin
 Fast & Furious - Solo parti originali (Fast & Furious - New Model. Original Parts.) – film del 2009 diretto da Justin Lin
 Fast & Furious 5 (Fast Five)  – film del 2011 diretto da Justin Lin
 Fast & Furious 6 – film del 2013 diretto da Justin Lin
 Fast & Furious 7 (Furious 7) – film del 2015 diretto da James Wan
 Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious) – film del 2017 diretto da F. Gary Gray
 Fast & Furious - Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) – film spin-off 2019 dell'omonima serie diretto da David Leitch
 Fast & Furious 9 - The Fast Saga (F9: The Fast Saga) – film del 2021 diretto da Justin Lin
 Fast X (noto anche come Fast & Furious 10) – film del 2023 diretto da Louis Leterrier

Polizia 
 Operazione Fast and Furious – operazione di polizia statunitense

Pagine correlate 
 The Fast and the Furious